Klit, een plantengeslacht
Klis (Kroatië), een gemeente in Kroatië